Con il termine Grotta dei Cervi ci si può riferire a diverse località:
Grotta dei Cervi (Alghero), grotta sommersa a pochi chilometri dalla città sarda, in Italia
Grotta dei Cervi (Otranto), grotta del Salento, in Puglia (Italia)